Now... Us! е вторият студиен албум на германската група No Angels. Излиза на пазара на 24 юни 2002 г. Достига до първо място в Германия и получава 2 пъти платинена сертификация. От него са издадени 4 сингъла „Something About Us“, „Still in Love with You“, „Let's Go to Bed“ и „All Cried Out“.

Списък с песните

Оригинален траклист 
 „Anchor Your Love“ – 3:38
 „Something About Us“ – 3:26
 „Still in Love with You“ – 3:31
 „Push Me to the Limit“ – 3:23
 „Say Goodbye“ – 3:37
 „Like Ice in the Sunshine“ – 2:57
 „Lovestory“ – 3:35
 „Shield Against My Sorrow“ – 3:29
 „Autumn Breeze“ – 3:32
 „Now That We Found Love“ – 3:34
 „Stay“ – 4:09
 „Let's Go to Bed“ – 3:32
 „2 Get Over U“ – 3:24
 „Lost in You“ – 3:28
 „Come Back“ – 4:02
 „Atlantis 2002“ (с Донован) – 4:01

Специално зимно издание 
 „All Cried Out“ (поп версия) – 3:38
 „Still in Love with You“ (сингъл версия) – 3:31
 „Something About Us“ (латино радио редактиран) – 3:26
 „Three Words“ – 3:48
 „Let's Go to Bed“ (сингъл редактиран) – 3:32
 „Say Goodbye“ – 3:37
 „Lovestory“ – 3:35
 „Stay“ – 4:09
 „Autumn Breeze“ – 3:32
 „2 Get Over U“ – 3:24
 „Shield Against My Sorrow“ – 3:29
 „Anchor Your Love“ – 3:38
 „Now That We Found Love“ – 3:34
 „Like Ice in the Sunshine“ – 2:57
 „Come Back“ – 4:02
 „Daylight in Your Eyes“ (Big Band версия) – 3:44

Албуми на „Ноу Ейнджълс“
Музикални албуми от 2002 година